Smith Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Smith Airport (Illinois)
 Smith Airport (Kentucky)
 Smith Airport (Nebraska)
 Smith Airport (New Mexico)
 Smith Airport (New York)
 Smith Airport (Texas)
 Smith Airport (Vermont)
 Smith Airport (Virginia)